Fort Macon bezeichnet:
 Fort Macon (Fluss), ein Fluss im Carteret County, im US-Bundesstaat North Carolina  
 Fort Macon (Fort), ein historischer Fort im Carteret County, im US-Bundesstaat North Carolina 
 Fort Macon State Park, ein State Park im Carteret County, im US-Bundesstaat North Carolina